Cultura Gallega foi uma revista cultural bilingue que se publicou na Havana, Cuba em 05 de Abril de 1936 a Março de 1940.

História e características
O seu diretor foi Adolfo Víctor Calveiro, o proprietário Eladio Vázquez Ferro e o administrador Jesús Iglesias Surribas. Num princípio mantinha uma clara posição republicana: defendia o Estatuto de autonomia, afirmava os valores diferenciais de Galiza, introduzia discursos dos deputados galegos no Parlamento, criticava a conduta dos militares que se alçaram contra o Governo legal. Com o tempo e devido a progressiva decadência por motivos econômicos esta posição mudou. Intervieram na sua ajuda Diario de la Marina, de caráter conservador, e outros mecenas que inventaram uns bônus de apoio. A sua impressão passou a ser de pior qualidade, começou a reduzir a presença da Língua galega e a incluir progressivamente mais contidos referidos à hispaniedade, que exaltavam o Día da Raza e que desembocaram em 1939 na realização de um retrato de Franco.

Salienta a publicação de um número extraordinário dedicado à Rosalía de Castro em março de 1937 com motivo do seu centenário e em abril de 1938 apareceu um número monográfico dedicado a Manuel Curros Enríquez.

Ligações externas

Edición facsímile do Centro Ramón Piñeiro

Revistas em papel
Revistas da Galiza
Revistas mensais de informação